Michou peut faire référence à :

Nom 

 Casimir Michou (1823-1901), député français sous la .

Pseudonyme 

Michou, de son vrai nom Michel Catty (1931-2020), directeur de cabaret français ;
 Michou, de son vrai nom Marie-Christiane Denise Ducap (1960-), chanteuse réunionnaise ; 
 Michou, de son vrai nom Miguel Mattioli (2001-), vidéaste français.

Musique 
 , groupe de folk rock canadien.

Titre 

 Michou d'Auber, film français de Thomas Gilou sorti en 2007.

Homonymie de pseudonyme
Pseudonyme en français